Пресс-секретарь Белого дома () — старшее должностное лицо Белого дома, исполняющее обязанности официального представителя президента США по общению с .

Пресс-секретарь отвечает за сбор информации о происходящих событиях в администрации президента и отвечает за реакцию администрации на события в мире. Пресс-секретарь взаимодействует со средствами массовой информации и пресс-корпусом Белого дома на ежедневной основе, как правило, через проведение брифинга для прессы.

Пресс-секретари Белого дома (с 1929 года)

Комментарии

Литература

Ссылки 
 
 

Исполнительный офис президента США
Должность президента США